Суховерши́нность — отмирание вершин деревьев.

Причины
В числе причин суховершинности могут быть засуха, заморозки, резкое изменение уровня грунтовых вод, загрязнение воздуха вредными выбросами, в первую очередь — диоксидом серы, засоление, повреждение насекомыми (короедами, например, узкотелыми златками) и грибами, сосудистыми болезнями, обморожение вершин. Может перейти в сухостой. Дерево может быть поражено некрозно-раковыми болезнями, например, смоляным раком.

В сосновых насаждениях широко распространена суховершинность, вызванная серянкой. Заражённость этим грибом достигает иногда до 40% и более.

Среди плодовых деревьев от суховершинности чаще страдают косточковые — они поражаются опёнком, фитофторозом, бактериальным ожогом, бактериальным раком и др.. Также причиной может быть перенасыщенность почвы влагой. У комнатных растений также суховершинность может быть вызвана переувлажнением почвы.

Суховершинность может являться способом приспособления к неблагоприятным жизненным условиям. При засухе растение может сбросить часть листвы, а потом и пожертвовать и вершиной, чтобы обеспечить влагой оставшуюся часть листьев. При этом большинство суховершинящих деревьев не погибает. Также суховершинность чаще появляется на менее лесопригодных почвах, чем на более лесопригодных, например, при наличии в почве токсичных солей.

Меры борьбы
Устранение причин, вызвавших суховершинность: осушение заболоченного леса, уничтожение вредителей. Поражённые деревья удаляются при рубках ухода. При насаждении леса подбираются наиболее жизнестойкие древесные породы, применяются рациональные принципы смешения пород, в садах улучшается агротехника.

Примечания

Ссылки 

 БСЭ 2-го выпуска. Т. 41. Суховершинность
 
 Суховершинность // Лесная энциклопедия: в 2-х т., т.2/гл.ред. Воробьев Г.И.; ред.кол.: Анучин Н.А., Атрохин В.Г., Виноградов В.Н. и др. - М.: Сов. энциклопедия, 1986.-631 с., ил.

Лесоводство
Болезни растений
Лесное хозяйство